Пётр Гришин:
 Гришин, Пётр Григорьевич (1906—1991) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Гришин, Пётр Иванович (1914—1985) — генеральный директор Владимирского тракторостроительного производственного объединения, Герой Социалистического Труда.
 Гришин, Петр Львович (род. 1968) — генерал-лейтенант полиции (лишён звания), бывший начальник экспертно-криминалистического центра МВД России.